Прибугское — название населённых пунктов на Украине:

 Прибугское — село в Винницком районе Винницкой области.
 Прибугское — село в Витовском районе Николаевской области.
 Прибугское — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Прибугское — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.